|-
| (7101) Haritina || 1930 UX || 17 октября 1930 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
| (7102) Neilbone || 1936 NB || 12 июля 1936 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
| (7103) Wichmann || 1953 GH || 7 апреля 1953 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (7104) Manyousyu || 1977 DU || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (7105) Yousyozan ||  || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (7106) Кондаков (Kondakov) ||  || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7107) Пеисер (Peiser) ||  || 15 августа 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7108) Нефёдов (Nefedov) ||  || 2 сентября 1981 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7109) Гейне (Heine) ||  || 1 сентября 1983 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (7110) Johnpearse ||  || 7 декабря 1983 || Перт || -
|-
|  ||  || 17 августа 1985 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7112) Ghislaine || 1986 GV || 3 апреля 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7113) Остапбендер (Ostapbender) ||  || 29 сентября 1986 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (7114) Веинек (Weinek) ||  || 29 ноября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7115) Францисцусзено (Franciscuszeno) ||  || 29 ноября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7116) Mentall || 1986 XX || 2 декабря 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7117) Клаудиус (Claudius) ||  || 14 февраля 1988 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (7118) Куклов (Kuklov) ||  || 4 ноября 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7119) Гиера (Hiera) ||  || 11 января 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7120) Давидгавайн (Davidgavine) ||  || 4 января 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7121) Буш (Busch) ||  || 10 января 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (7122) Ивасаки (Iwasaki) ||  || 12 марта 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 9 октября 1989 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|-
| (7124) Глинос (Glinos) ||  || 24 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7125) Eitarodate ||  || 7 февраля 1991 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (7126) Cureau ||  || 8 апреля 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7127) Штифтер (Stifter) ||  || 9 сентября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
| (7128) Misawa ||  || 30 сентября 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 4 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7130) Klepper ||  || 30 апреля 1992 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (7131) Longtom || 1992 YL || 23 декабря 1992 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (7132) Казулли (Casulli) || 1993 SE || 17 сентября 1993 || Стронконе || - 
|-
| (7133) Касахара (Kasahara) ||  || 15 октября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7134) Ikeuchisatoru || 1993 UY || 24 октября 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7135) 1993 VO || 1993 VO || 5 ноября 1993 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7136) Ёкохасуо (Yokohasuo) ||  || 14 ноября 1993 || Фудзиэда || Х. Сиодзава, Т. Урата
|-
| (7137) Агео (Ageo) ||  || 4 января 1994 || Такане || С. Отомо
|-
|  ||  || 15 января 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7139) Цубокава (Tsubokawa) ||  || 14 февраля 1994 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (7140) Осаки (Osaki) ||  || 4 марта 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7141) Беттарини (Bettarini) ||  || 12 марта 1994 || Азиаго || А. Боаттини, М. Томбелли
|-
| (7142) Спиноза (Spinoza) ||  || 12 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7143) Харамура (Haramura) ||  || 17 ноября 1995 || Такане || С. Отомо
|-
| (7144) Доссобуоно (Dossobuono) || 1996 KQ || 20 мая 1996 || Dossobuono || L. Lai
|-
| (7145) Линьцзэсюй (Linzexu) || 1996 LO || 7 июня 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (7146) Конрадин (Konradin) || 3034 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7147) Feijth || 4015 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7148) Reinholdbien || 1047 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7149) Bernie || 3220 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7150) Маккеллар (McKellar) ||  || 11 октября 1929 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
|  ||  || 16 сентября 1971 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
| (7152) Евней (Euneus) ||  || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7153) Владзахаров (Vladzakharov) ||  || 2 декабря 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (7154) Zhangmaolin ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (7155) 1979 YN || 1979 YN || 23 декабря 1979 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, E. R. Netto
|-
| (7156) Flaviofusipecci ||  || 4 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (7157) Lofgren ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7158) IRTF ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7159) Бобджозеф (Bobjoseph) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7160) Tokunaga ||  || 24 октября 1981 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (7161) Голицын (Golitsyn) ||  || 25 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (7162) Sidwell ||  || 15 ноября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7163) Баренбойм (Barenboim) || 1984 DB || 24 февраля 1984 || Паломар || Элеанор Хелин, Скотт Данбэр
|-
| (7164) Бабаджанов (Babadzhanov) || 1984 ET || 6 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7165) Pendleton || 1985 RH || 14 сентября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7166) Кеннеди (Kennedy) || 1985 TR || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7167) Лаупхайм (Laupheim) ||  || 12 октября 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|  ||  || 28 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7169) Линда (Linda) ||  || 4 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7170) Livesey || 1987 MK || 30 июня 1987 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7171) Артгуркраус (Arthurkraus) ||  || 13 января 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7172) Мультатули (Multatuli) ||  || 17 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7173) Сепкоски (Sepkoski) ||  || 15 августа 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7174) Семуа (Semois) || 1988 SQ || 18 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7175) Джейнгудолл (Janegoodall) ||  || 11 октября 1988 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (7176) Kuniji || 1989 XH || 23 сентября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7177) 1990 TF || 1990 TF || 9 октября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7178) Икуоокамото (Ikuookamoto) ||  || 11 ноября 1990 || Minami-Oda || Т. Номура, К. Каваниси
|-
| (7179) Гассенди (Gassendi) ||  || 8 апреля 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 12 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7182) Robinvaughan ||  || 8 сентября 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 15 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 11 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 4 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7186) Томиока (Tomioka) || 1991 YF || 16 декабря 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7187) Isobe || 1992 BW || 30 января 1992 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7188) Yoshii ||  || 23 сентября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7189) Кунико (Kuniko) ||  || 28 сентября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 15 апреля 1993 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 18 июня 1993 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7192) Cieletespace ||  || 12 сентября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7193) Ямаока (Yamaoka) ||  || 19 сентября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7194) Susanrose ||  || 18 сентября 1993 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7195) Danboice || 1994 AJ || 2 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7196) Барони (Baroni) || 1994 BF || 16 января 1994 || Азиаго || А. Боаттини, М. Томбелли
|-
| (7197) Пьероанджела (Pieroangela) || 1994 BH || 16 января 1994 || Азиаго || А. Боаттини, М. Томбелли
|-
| (7198) Монтелупо || 1994 BJ || 16 января 1994 || Азиаго || А. Боаттини, М. Томбелли
|-
| (7199) Брианца (Brianza) || 1994 FR || 28 марта 1994 || Сормано || М. Каванья, В. Джульяни
|-
| (7200) 1994 NO || 1994 NO || 8 июля 1994 || Каталина || Тимоти Спар
|}